św. Oskar (Ansgar) (801-865) – benedyktyn, arcybiskup Hamburga i Bremy, misjonarz i apostoł Północy
 św. Oscar Romero (1917-1980) – arcybiskup San Salvadoru, obrońca praw człowieka, męczennik